Salevsky ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Salevsky (1944–2019), deutscher Endurosportler
 Heidemarie Salevsky (* 1944), deutsche Dolmetscherin, Übersetzerin, Autorin und Professorin für Translationswissenschaft
 Werner Salevsky (1940–1991), deutscher Motorradrennfahrer

Siehe auch:
 Salewski